

Geografia

Austria 
 Schwarzau am Steinfeld – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Schwarzau im Gebirge – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Schwarzau im Schwarzautal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Niemcy 
 Schwarzau – dzielnica Trostberga

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Błaszki
 Czerniec
 Swarzewo

Zobacz też 
 Schwarze Au